Первая лига Югославии 1935/1936 () — 13-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1935/1936
Югославия
Югославия
1935 год в Югославии
Спорт в Югославии в 1936 году